Михаи́л Быко́вский: Быковский, Михаил Дормидонтович (1801—1885) — русский архитектор и реставратор.
 Быковский, Михаил Иванович (1919—1944) — Герой Советского Союза.